Corey Perry (Peterborough, Ontario, 16. svibnja 1985.) kanadski je profesionalni hokejaš na ledu. Desnoruki je napadač i igra na poziciji desnog krila. Trenutačno nastupa za Anaheim Ducks u National Hockey League (NHL). Jedan je od najboljih desnokrilnih napadača u NHL-u.

National Hockey League

Anaheim Ducks 

Mighty Ducks of Anaheim birali su Perryja na draftu 2003. kao ukupno 28. izbor drafta. Nakon što je kao talentirani napadač završio juniorsku karijeru u London Knightsima iz Ontario Hockey League (OHL) i u posljednjoj sezoni 2004./05. osvojio Memorial Cup, Perry se preselio u organizaciju Ducksa. 

U National Hockey League (NHL) debitirao je 2005./06., a kratko je vrijeme proveo igrajući zajedno s kasnijim suigračem Ryanom Getzlafom za drugu ekipu Anaheima, Portland Pirates iz American Hockey League (AHL). Njihova odlična suradnja u Piratesima tijekom koje su ukupno postigli 67 bodova u 36 utakmica, vratila ih je obojicu u prvu ekipu Ducksa. Perry je svoju rookie sezonu u NHL-u završio s 25 bodova u 54 susreta. Sljedeće sezone (2006./07.) igrao je kvalitetnije i ostvario napredak na 44 boda u 82 utakmice, igrajući u tzv. "Kid Line" napadu, popularnom nazivu za mladu napadačku liniju Perry - Getzlaf - Penner. U play-offu predvodio je Duckse s 15 bodova u utrci za Stanleyjev kup, gdje su s ukupno 4:1 u finalnoj seriji savladali Ottawa Senatorse i odnijeli svoj prvi Stanleyjev kup u povijesti franšize kluba. Sljedeće sezone igrao je u velikoj formi i do ožujka 2008. s 29 golova bio prvi strijelac Ducksa, četvrti asistent s 25 asistencija te drugi po broju upisanih bodova iza Getzlafa, ali zbog oštećenja tetive u susretu protiv Colorada imao je šestotjednu pauzu i propustio ostatak sezone. Perry je po prvi put u karijeri, naknadno, kao zamjena, nakon što se ozljedio Paul Stastny izborio nastup na All-Staru u Atlanti 2008. godine. 

U novu sezonu (2008./09.), svoju četvrtu u NHL-u, Perry je počeo solidno i početkom studenog 2008. protiv Canucksa, s ukupno pet bodova (gol + 4 asistencije) postavio svoj osobni NHL rekord. Iste sezone, Perry je zabilježio rekordnih 72 boda, što je njegov učinak karijere.

30. studenog 2009. Perry je protiv Phoenixa upisao najmanje po bod 18. utakmicu zaredom. Time je srušio klupski rekord koji je dosad držao Teemu Selanne iz 1999. godine, danas njegov suigrač u Ducksima.

Reprezentacija 
Perry, nakon što se našao u popisu igrača Kanade za ZOI u Vancouveru 2010. s reprezentacijom je osvojio zlatnu medalju, pobijedivši u finalnom dvoboju 3:2 nakon produžetaka, velike rivale, reprezentaciju SAD-a. Već kao 24-godišnjak Perry ima osvojeni Stanleyjev kup i olimpijsko zlato.

Nagrade

NHL 

Nastupio kao zamjena za ozljeđenog Paula Stastnyja.

Statistika karijere

Klupska statistika

Izvori

Vanjske poveznice 
Profil na NHL.com
Profil na The Internet Hockey Database

Kanadski hokejaši na ledu